Table des caractères Unicode U+1D00 à U+1D7F.

Latin étendu – extensions phonétiques (Unicode 4.0 à 4.1) 
Lettres supplémentaires en petites capitales, tournées, barrées ou rayées et lettres modificatives en exposant ou indice (latines, grecques et cyrilliques), utilisées pour les transcriptions phonétiques utilisant l’alphabet phonétique international.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
  Phonetic Extensions, table sur le site Unicode (document PDF).

001D0